Rube ou Rubé peut se référer à :

Patronyme 
 Auguste Alfred Rubé (1817-1899), peintre et scénographe français ;
  (1783-1870), pharmacien et homme politique hessois ;
 Johann Christoph Rube (1665-1746), poète et juriste allemand ;
  (1918-1997), footballeur allemand.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme